Jouko Hein (ur. 23 lutego 1980 w Rakvere lub Valdze) – estoński skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata (2001), mistrzostw świata w lotach narciarskich (2000) i mistrzostw świata juniorów (1998). Trzykrotny srebrny medalista mistrzostw Estonii w konkursach drużynowych.

Przebieg kariery 
W 1998 w Sankt Moritz zajął ostatnie, 67. miejsce w mistrzostwach świata juniorów (jako jedyny z zawodników nie wystartował wówczas w drugiej serii).

W Pucharze Świata zadebiutował 29 listopada 1997 w Lillehammer, odpadając w kwalifikacjach. W sumie, w latach 1997–2003 ponad 30 razy brał udział w zawodach tej rangi, jednak tylko raz wystartował w konkursie głównym – 1 marca 1998 w Vikersund, po skoku na odległość 113 metrów, zajął 54. pozycję (wyprzedzając 4 zawodników, w tym Adama Małysza). Ponadto w latach 1994–2003 prawie 60 razy startował w konkursach Pucharu Kontynentalnego, jednak tylko raz punktował – 6 kwietnia 1997 w Lahti był 27.

W 2001 wystartował w mistrzostwach świata seniorów w Lahti, odpadając w kwalifikacjach do obu konkursów indywidualnych. W 2000 w Vikersund wziął udział w mistrzostwach świata w lotach narciarskich zajmując ostatnie, 47. miejsce po skoku na odległość 88 metrów. W 2002 w Harrachovie ponownie został zgłoszony do mistrzostw świata w lotach, jednak ostatecznie nie stanął na starcie konkursu.

Trzykrotnie stawał na podium mistrzostw Estonii w skokach narciarskich, za każdym razem zdobywając srebrne medale konkursów drużynowych w barwach klubu SuK Telemark: zimą w 2003 i 2004 oraz latem w 2003. Wielokrotnie zdobywał medale juniorskich mistrzostw kraju, zarówno w skokach narciarskich, jak i kombinacji norweskiej.

Jego ojciec Hillar również był skoczkiem narciarskim i kombinatorem norweskim, a później trenerem.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Estońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1980